Karalić je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 11 kilometara sjeverozapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 108 stanovnika.

Povezani članci  
 Drniš

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša